Buck the World — другий студійний альбом репера Young Buck. Назва платівки обігрує вираз «Fuck the World». На iTunes-версії замість «Lose My Mind»/«Funeral Music» присутній лише трек «Funeral Music», тривалістю 3:15. Виконавчі продюсери: 50 Cent та Sha Money XL. 

Пісню «Push Em Back» можна почути у фільмі «Drillbit Taylor» під час сцени першого дня у школі. Buck the World дебютував на 3-му місці чарту Billboard 200 з результатом у 140 тис. проданих копій за перший тиждень.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Young Buck
Англомовні музичні альбоми